12-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 1970 года проходил в Нидерландах в городах Роттердам и Леуварден с 11 по 19 сентября. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных. На первом этапе все команды в 2-х группах определили полуфиналистов плей-офф. На втором этапе в плей-офф были разыграли медали чемпионата. Чемпионками Европы в 10-й раз стали баскетболистки сборной СССР. Впервые призером чемпионата Европы стала сборная Франции, завоевавшая серебряные медали.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Матчи за 5-8 места

Матчи за 9-12 места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1970 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1970 на сайте www.todor66.com

1970
1970 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1970 году